Wings steht für:

 Dallas Wings, ein WNBA-Basketball-Franchise
 Heinz Wings (* 1952), deutscher Bankmanager
 Oliver Wings (* 1973), deutscher Geowissenschaftler, Paläontologe und Museumsleiter
 Private Wings, deutsches Luftfahrtunternehmen
 WINGS, Privates Fernstudieninstitut, ein Tochterunternehmen der Hochschule Wismar
 Wings, der Name einer Musikgruppe von Paul McCartney mit seiner ersten Frau Linda und Denny Laine
 Wings (Computerspiel), Flugsimulator
 Wings (Album), Musikalbum der südkoreanischen Boygroup BTS
 Flügel aus Stahl, US-amerikanischer Kriegsfilm von 1927
 Wings (finnische Band), finnische Heavy-Metal-Gruppe
 Wings Hauser (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Überflieger, US-amerikanische Sitcom

Siehe auch:
 Winx